Хасбулат Аскар-Сарыджа Нухбекович (1900 год, Ахты, Дагестанская область, Российская империя — 1982 год, Москва, РСФСР) — основатель скульптурного искусства Дагестана. Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1961), Народный художник Дагестанской АССР.

Биография 
Хасбулат Аскар-Сарыджа родился в 1900 году в лезгинском селе Ахты Дагестанской области. Мальчик рос в многодетной семье, где родители, особенно отец, всячески способствовали развитию творческих способностей у детей. Прежде чем стать художником, сначала он обучался в Армавирской музыкальной школе, затем в Московской консерватории по классу фортепиано, занимался аранжировками народных мелодий, выступал с концертами. В 1919 году посещал рисовальные курсы в Темир-хан-Шуре вместе с М.-А. Джемалом, организованных Евгением Лансере. В 1922 году Хасбулат познакомился с грузинским скульптором Я. Николадзе, что сыграло решающую роль в предопределении выбора его профессии. В 1923 году Хасбулат поступает на скульптурный факультет Ленинградского художественного института (ВХУТЕИН). Его педагогом был А. Т. Матвеев — один из крупнейших мастеров скульптуры XX века.. В 1927 году Хасбулат успешно окончил институт, вскоре после чего молодой скульптор был откомандирован в Италию для продолжения учёбы. В Италии он изучал памятники классического европейского искусства, работал в мастерской известного болгарского скульптора Н. Николаева. После возвращения из Италии в 1928 году Хасбулат Аскар-Сарыджа активно включается в работу по созданию монументальных произведений в Дагестане, работает преподавателем рисования в школах, директором Дагестанского краеведческого музея.
В 1948 году был консультантом создателей мультфильма «Слон и муравей» (в титрах указан как «Оскар-Сарыджа»).
Умер Хасбулат Аскар-Сарыджа в Москве в 1982 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Творчество 

 Художественная композиция «Последний защитник Гуниба»
 Скульптура имама Шамиля (1942 год) (Москва, Третьяковская галерея)
 Памятник революционеру, первому военному комиссару Дагестана Махачу Дахадаеву на привокзальной площади города Махачкала.
 Бронзовый бюст даргинскому поэту 19 века, «далайчи» (певцу) Омарле Батыраю (1831—1902) в Серго-кале.
 Бронзовый бюст народному поэту Дагестана, лезгину Сулейману Стальскому (1869—1937) (Махачкала)
 Бронзовый бюст народному поэту Дагестана аварскому поэту Гамзату Цадасе (1877—1951) (Махачкала)
 Скульптурный портрет шейху Мухаммаду-эфенди аль-Яраги.
 Конный памятник казахскому революционеру Амангельды Иманову в Алма-Ате, Казахская ССР, 1947.
 Конная статуя монгольского революционера Сухэ-Батора в Монголии.
 Памятники Ленину в городах Рыбинск (7 ноября 1957) и Северодвинск, РСФСР.

Память 
 В родном селе скульптора (Ахты) у детской художественной школы установлен бюст в его честь.

Награды и звания 
 орден Знак Почёта. (дважды)
 Заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР (1943)
 Народный художник Дагестанской АССР
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР. (1961)
 Лауреат республиканской премии имени Гамзата Цадасы. 
 За участие в монументальном оформлении павильона Казахстана на ВСХВ удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Совета Казахстана.

Литература 
З. А. Гейбатова-Шолохова «Хасбулат Аскар-Сарыджа: жизнь и творчество» (Махачкала, «Юпитер», 2000).

Примечания

Ссылки 

Скульпторы СССР
Скульпторы Дагестана
Ахтынский район
Народные художники Дагестана
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища